Матьё Кассовиц (, род. 3 августа 1967 года в Париже) — французский кинорежиссёр, сценарист и актёр.

Биография 
Сын кинорежиссёра Петера Кассовица (род. 1938), уроженца Будапешта, покинувшего Венгрию после событий 1956 года. Внук карикатуриста Феликса Кассовица (1907—1983). Отец — венгерский еврей, мать — французская католичка.

Фильмография

Режиссёр 
  — Белый кошмар / Cauchemar blanc
  — Метиска / Métisse
  — Ненависть / La Haine — Приз за лучшую режиссуру (Каннский кинофестиваль)
  — Убийца(ы) / Assassin(s)
  — Багровые реки / Les Rivières pourpres
  — Готика / Gothika
  — Вавилон нашей эры / Babylon A.D.
  — Порядок и мораль / L’ordre et la morale
  — Бюро легенд (сериал) / Le Bureau des légendes

Актёр 
  — Смотри, как падают люди / Regarde les hommes tomber — Джонни
  — Никому не известный герой / Un héros très discret — Альберт Деусс
  — Пятый элемент / The Fifth Element — человек, пытавшийся ограбить Корбена у входной двери
  — Якоб-лжец / Jakob the Liar — Гершель
  — Именинница / Birthday Girl — Юрий
  — Амели / Le Fabuleux destin d’Amelie Poulain — Нино Кенконпуа
  — Аминь / Amen — Рикардо Фонтана
  — Мюнхен / Munich — Робер
  — Другая жизнь женщины / La vie d’une autre — Поль Сперански
  — Нокаут / Haywire — Том Студер
  — Наблюдатель / Le guetteur — Венсан Камински
  — Анжелика, маркиза ангелов / Angélique, marquise des anges — Николя
  — Никому не известный / Un illustre inconnu
  — Бюро легенд (сериал) / Le Bureau des légendes — Гийом Дебайи
  — Безумие / Éperdument
  — Война и мир / War and Peace — Наполеон Бонапарт
  — Валериан и город тысячи планет / Valérian et la Cité des mille planètes — камелот на большом рынке
  — Хэппи-энд / Happy End — Тома
  — Спарринг / Sparring — Стив Ландри
  — Зов волка / Le Chant du loup — адмирал (ALFOST), командир флота SSBN
  —  / Les Choses humaines — Адам

Примечания

Ссылки 

 Матье Кассовиц: «Меня-то любят, это я их всех не люблю». Интервью «ИК». 

Актёры телевидения Франции